Senyoria de Coligny o Châtillon, jurisdicció feudal centrada a Châtillon-sur-Loing 
 Senyoria de Châtillon-sur-Marne (segle IX - 1762), jurisdicció feudal centrada a Châtillon-sur-Marne